Терновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Терновская волость (Гайсинский уезд) — в составе Подольской губернии
 Терновская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии
 Терновская волость (Аткарский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Терновская волость (Балашовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Терновская волость (Купянский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Терновская волость (Лебединский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Терновская волость (Херсонский уезд) — в составе Херсонской губернии